Юрми () — древнебашкирское племя, в составе северо-западных башкир.

Родовой состав 
Родовые подразделения: аптелмэн, гасаба, исай-гасаба, казаннар, типтяр, урман, ясашный.

Этноним 
Этноним юрми известен у болгар, венгров и чувашей. В топонимике встречаются такие наименования, как Юрмияз, Юрминка, Юрмиязбаш и др.

Анализ Y-DNA 
Абдусалямовы, Дусеевы оказались принадлежащими гаплогруппе G2.

Этническая история 
Этническая история башкир племени юрми связана с волжскими булгарами, мадьярами рода Кер, и с болгарами рода Ерми.

Согласно Б. С. Ильясову, в конце V века юрмийцы вместе с другими племенами (юрматы, байлар, юламан, гайна) и куртугурами образуют племенной союз и древнюю башкирскую народность.

На формирование юрмийцев оказало влияние их пребывание в соседстве с другими башкирскими племенами еней, катай и юрматы. В XII—XIII вв. земли юрмийцев располагались по рекам Степной Зай и Шешма, а в XIII—XIV вв. — в бассейне реки Ик, где соседями юрмийцев были башкирские племена байлар, буляр, елан, ирэкте, катай и киргиз.

В конце XIV — начале XV вв. часть племени юрми в составе катайских племён переместилась на север, где были расселены по берегам рек Тюй и Быстрый Танып. Часть юрмийцев в составе племени юрматы мигрировали на юг, где были расселены на территории бассейнов рек Ашкадар, Белая, Стерля и по правобережью реки Нугуш.

Территория расселения 
После присоединения Башкортостана к Московскому государству вотчинные земли племени составили Юрминскую волость Казанской дороги.

В конце XVII—XIX вв. земли юрмийцев входили в Бугульминский уезд, а в период кантонной системы управления — в 12‑й башкирский кантон.

На территории расселения племени юрми ныне расположены Бакалинский, Туймазинский и Шаранский районы Башкортостана, Азнакаевский, Альметьевский и Лениногорский районы Татарстана.

Примечания

Литература 
 
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. — М., 1974.
 Муратов Б. А. К этимологии угорских этнонимов и венгерско-башкирские этнические параллели // I Юсуповские чтения//Материалы Международной научной конференции, посвящённой памяти Р. М. Юсупова, г. Уфа, 17—19 ноября 2011. — Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН, 2011. — С. 175—177.
 Янгузин Р. З. Из истории башкирских племён. // Башҡорт ҡәбиләләре тарихынан. Уфа, 1995.

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 
 История башкирских родов: Юрми
 История башкирских родов: Юрми

Башкирские племена